Obraz je obecně jakékoli grafické vyjádření zpravidla ve dvou rozměrech. Slovo má i přenesené významy.

Konkrétně můžeme mít na mysli:

 malba – výtvarné umělecké dílo – viz malířství
 obrazová část audiovizuálních děl – viz video
 zdánlivá poloha předmětu – viz optické zobrazení
 televizní obraz – obraz přenášený televizním vysíláním na obrazovku televizoru
 ISO obraz – archivní soubor obsahující digitální kopii dat souborového systému
 digitální obraz – obraz uložený v číselné (počítačové) formě, obvykle v podobě rastrové grafiky
 obraz množiny – v matematice
 obraz (divadlo) – část divadelní hry
 OBRAZ (organizace) – spolek na ochranu zvířat (celým názvem „OBRAZ – Obránci zvířat“)
 přeneseně celkový dojem z nějaké události, skutečnosti, jevu apod (například obraz hry)

Externí odkazy